Crkva sv. Ćirila i Metoda u Sarajevu
Crkva sv. Ignacija Lojolskog u Sarajevu